Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, organisme estatal mexicà pel desenvolupament dels pobles indígenes.
 Comissió de Dret Internacional, organisme de l'ONU.
 Centre Democràtic Independent, partit polític gallec que forma part de la coalició Terra Galega.
 Indicador de la Desviació de Curs (sigles de l'anglès Course Deviation Indicator), part d'un instrument de navegació aèria.